Esta designação única refere-se a duas interfaces ferroviárias da Linha do Minho, no concelho da , em Portugal, que são exploradas complementarmente para o serviço suburbano de passageiros:
Apeadeiro de Águas Santas
Apeadeiro de Palmilheira